Vladimir Ivanov (1886-1970), orientaliste russe ; 
 Vladimir Ivanov (né en 1973), footballeur bulgare ; 
 Vladimir Ivanov (né en 1985), joueur russe de volley-ball ; 
  (né en 1987), joueur russe de badminton ; 
  (né en 1987), joueur estonien de tennis ; 
  (né en 1988), mannequin kirghiz ; 
 Vladimir Ivanov (actif de 1951 à 1987), cadreur et directeur photo.

Notes et références